New Jack steht für:

 New Jack (Wrestler), eigentlich Jerome Young (1963–2021), US-amerikanischer Wrestler
 New Jack (Band), Schweizer Band